Гро́йлих (Grojlich) — лужицкая фамилия. Известные носители:

 Гройлих, Марко (род. 1948) — серболужицкий писатель, журналист.
 Гройлих, Павол (1908—1992) — серболужицкий писатель.